Balzac kan syfta på:

 Honoré de Balzac (1799–1850), fransk författare
 Jean-Louis Guez de Balzac (1597–1654), fransk författare
 Balzac (musikgrupp) – ett japanskt horrorpunkband bildat 1992
 Balzac, Charente – en kommun i Frankrike

Se även
 Balsac – flera

Franska efternamn